Дуглас Джон Райсборо (; род. 29 января 1954, Гуэлф) — канадский хоккеист, тренер и генеральный менеджер. В качестве игрока четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1976, 1977, 1978, 1979).

Карьера

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1974 года был выбран в 1-м раунде под общим 7-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». В том же году он присоединился к составу «Канадиенс», где составил знаменитую атакующую тройку с Ивоном Ламбертом и Марио Трамбле, которая стала одной из результативных в НХЛ. В составе «Канадиенс» четыре раза подряд в периоды с 1976 по 1979 год был обладателем Кубка Стэнли, считаясь одним из ключевых игроков команды.

После восьми сезонов в составе «Канадиенс»,в сентябре 1982 года был обменян в «Калгари Флеймз», где отыграл пять сезонов, при этом с 1983 по 1987 год он был капитаном «Флеймз». С «Флеймз» в 1986 годы он вышел в пятый в своей карьере Финал Кубка Стэнли, где его команда проиграла его бывшей команде «Монреаль Канадиенс» в серии со счётом 4-1. Завершил хоккейную карьеру по окончании сезона 1986/87 в возрасте 33 лет, отыграв в сезоне 22 игры в чемпионате и 4 в плей-офф.

Тренерская и менеджментская карьера 
С 1987 по 1989 годы ассистентом главного тренера в «Калгари Флеймз», при его работе «Флеймз» добились главных успехов в истории клуба, выиграв в 1988 и 1989 годах два Президентских кубка, как победители регулярных чемпионатов НХЛ и в том же 1989 году первый Кубок Стэнли в истории клуба. С 1990 по 1992 годы он был главным тренером «Флеймз», совмещая должность генерального менеджера, которую занимал с 1991 по 1995 годы.

С 1996 по 1999 годы был вице-президентом «Эдмонтон Ойлерз», но при этом «Ойлерз» ни разу не вышли в плей-офф.

С 1999 по 2009 годы работал генеральным менеджером в клубе «Миннесота Уайлд».

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Гуэлф Билтмор Мэд Хэттерс»
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Нова Скотия Вояджерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Калгари Флэймз»
Генеральные менеджеры НХЛ
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»